Gyele peut désigner :
 le gyele, une langue bantoïde méridionale du groupe makaa-njem, parlée principalement au Cameroun
 les Gyele (ou Bagyeli), une population pygmée d'Afrique centrale.